Пові́т На́ка (, ) — повіт у Японії, у префектурі Токушіма.  До складу повіту входить містечко Нака.

Джерела та література 

Повіти Японії
Повіт Нака (Токушіма)